Shaker (von englisch shake „rütteln, schütteln“) steht für:
 eine christliche Gemeinschaft in den USA, siehe Shaker (Religion)
 eine Gruppe von Perkussionsinstrumenten, siehe Shaker (Musik)
 ein Barwerkzeug, Schüttelbecher, siehe Cocktail-Shaker
 ein Testgerät für mechanische Tests, elektrodynamischer Shaker, allgemein Rüttler, siehe Vibrator (Technik)
 speziell der Rütteltisch, siehe  Schwingtisch
 ein Gerät zum Erzeugen eines akustischen Signals unter Wasser beim Tauchen, siehe Shaker (Tauchzubehör)
 ein Fahrgeschäft (Typ Shake R5 des Niederländischen Herstellers Mondial, betrieben durch die Firma Vorlop), siehe Shaker (Fahrgeschäft)
 eine ästhetische Stilrichtung der amerikanischen Religionsgemeinschaft, siehe Shaker-Möbel
 eine Variante des Schaukelstuhls, nach der amerikanischen Religionsgemeinschaft, siehe Schaukelstuhl

Shaker ist der Familienname folgender Personen:
 Fadel Shaker (* 1969), libanesischer Sänger
 Hani Shaker (* 1952), ägyptischer Sänger und Schauspieler
 Noor Shaker (* 1983), syrische Unternehmerin und Informatikerin
 Zaid ibn Shaker (1934–2002), jordanischer Politiker

Shaker, weitere Eigennamen
 Shaker Verlag in Aachen

Siehe auch:

 Shaken